Komaromy ist der Familienname folgender Personen:

 András Komáromy (1861–1931), ungarischer Archivar und Historiker
 Edmund Komáromy (1805–1877), Abt des Stiftes Heiligenkreuz
 Ferenc Komáromy (1823–1896), ungarischer Schriftsteller und Rechtsanwalt